Гэ́ри Майкл «Га́рретт» Кле́йтон (, род. , Дирборн, Мичиган, США) — американский актёр, певец и танцор.

Биография

Ранние годы 
Гэри Майкл «Гарретт» Клейтон родился 19 марта 1991 года в Дирборне, Мичиган, США.

Карьера 
С 2008 года Гарретт Клейтон сыграл более 20 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильмах «Лето. Пляж. Кино», «Королевская кобра», «Не вешайте трубку» и «Лак для волос. Прямой эфир».

Личная жизнь 
В августе 2018 года Клейтон совершил каминг-аут как гей, рассказав в «Instagram» о продолжительных отношениях с писателем Блейком Найтом. Они начали встречаться в 2011 году и обручились в 2018.

Работы

Фильмография

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США